Scorpio, Scorpio 45, Super Scorpio (Submersible Craft for Ocean Repair, Position, Inspection and Observation Remote Operated Vehicle) — название одного из самых совершенных беспилотных дистанционных управляемых подводных спасательных аппаратов, находящихся на вооружении флотов США и Великобритании. В США Скорпион входит в состав сформированного в середине 1970-х годов отряда автоматических аппаратов ВМС. В Королевских военно-морских силах Scorpio управляет национальная спасательная служба совместно с компанией «James Fisher Rumic Limited». 

Один подобный аппарат участвовал в операции по спасению экипажа российского подводного аппарата АС-28 «Приз», который потерпел аварию в бухте Берёзовая на Камчатке. После происшествия с «Призом» власти заявили, что Россия закупит у Британии два таких аппарата, но разместили заказ лишь на один.

Характеристики и оборудование 
 Сонар 107-122kHz CTFM
 2 ч/б видеокамеры OSPREY SL-90
 2 прожектора
 2 манипулятора (каждый может поднять 115 кг)
 Ножницы (могут перерезать стальной трос в 2,5 см)

Управляется оператором по оптико-волоконному кабелю.
Рассчитан на глубину до полутора километров.

Использование 
Наиболее известные задания «Скорпиона»:
 Исследование АПЛ Курск
 Исследование места катастрофы японской шхуны «Эниме Мару», которую протаранила американская подлодка «Гринвилл».
 Спасательная операция на месте падения истребителя F-14D неподалёку от побережья Калифорнии
 Спасение АС-28 типа «Приз».

Примечания

См. также 
 Спасательные глубоководные аппараты проекта 1855 «Приз»
 FALCON
 АС-28
Orca

Ссылки 
 Спасение российского батискафа «Приз» стало главным событием для Британии, оттеснив на второй план все прочие новости.
 Батискаф «Приз АС-28» всплыл на поверхность, экипаж спасён

Подводная техника
Беспилотные подводные аппараты США
Гидрологические роботы-разведчики и зонды
Боевые роботы США
Роботы по алфавиту
Военные роботы-разведчики